Серге́й Влади́мирович Шубенко́в (род. 4 октября 1990 года, Барнаул, СССР) — российский легкоатлет, специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами.

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 сек). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Заслуженный мастер спорта России.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Капитан Вооружённых сил Российской Федерации (25 декабря 2019 года).

Биография 
Мать — Наталья Шубенкова, советская легкоатлетка, мастер спорта СССР международного класса, вице-чемпионка Европы 1986 года в семиборье, многократная чемпионка СССР, участница Олимпийских игр 1988 года (4-е место в семиборье), экс-рекордсменка СССР в семиборье.

Первым тренером была Надежда Клевцова, а затем со спортсменом стал работать её муж — Сергей Клевцов.

В сезоне 2014 года Шубенков выступил на нескольких этапах Бриллиантовой лиги. 18 мая на соревнованиях Shanghai Golden Grand Prix занял 4-е место — 13,30. 31 мая занял 5-е место на Prefontaine Classic — 13,29. 11 июня занял 3-е место на ExxonMobil Bislett Games — 13,37. 3 июля занял 2-е место на Атлетиссиме — 13,13.

15 августа на чемпионате Европы в Цюрихе занял 1-е место с результатом 13,19, повторив свой успех 2012 года.

4 июля 2015 года на Meeting Areva занял 3-е место с национальным рекордом — 13,06.

28 августа 2015 года выиграл золото чемпионата мира в Пекине на дистанции 110 м с/б с новым рекордом России (12,98).

В 2016 году в результате допингового скандала в числе других российских легкоатлетов отстранён от участия в Олимпийских играх и международных соревнованиях. Впоследствии для продолжения спортивной карьеры решил выступать под нейтральным флагом.

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне, выступая как нейтральный спортсмен, завоевал серебро на дистанции 110 м с/б с результатом 13,14 сек, проиграв 0,10 сек чемпиону Омару Маклауду.

На чемпионате Европы 2018 года в Берлине, выступая как нейтральный спортсмен, завоевал серебро на дистанции 110 м с/б с результатом 13,17 сек, уступив золото французу Паскалю Мартино-Лагарду в результате фотофиниша.

На предолимпийском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Дохе, Сергей в статусе нейтрального спортсмена завоевал серебряную медаль на дистанции 110 метров с барьерами, показав время 13,15 и уступил 5 сотых секунды американцу Гранту Холлоуэю. Для Шубенкоева эта медаль стала четвёртой в карьере на 4-м чемпионате мира подряд.

В январе 2021 в прессе появились сообщения, что согласно письмо AIU в пробе Сергея Шубенкова были обнаруженные запрещенные препараты из списка WADA. Спортсмен отрицал свою причастность к употреблению допинга, но из-за закрытости рассмотрения дела не мог обнародовать детали. 21 июня 2021 года с Сергея были сняты все обвинения, и он смог прояснить ситуацию — Шубенков, находясь у себя на кухне, измельчал таблетки для своего 3-месячного сына. Данный препарат входит в список запрещенных WADA. Мельчайшие частицы остались в кухне и на руках Сергея и стали причиной положительного допинг-теста.

Прибыл на Олимпиаду в Токио, но не вышел на старт квалификационного забега из-за травмы.

Основные результаты

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 февраля 2018 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография и профиль на официальном медиа-портале МОК - Olympics.com
 
 Профиль на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Бегуны с барьерами России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Спортсмены Барнаула